Sauroposeidon, cujo nome significa “Lagarto de Poseidon” (deus grego dos mares e oceanos) está entre os maiores dinossauros que já existiram, competindo com o Argentinosaurus, o Puertasaurus e o Amphicoelias. O Sauroposeidon viveu na América do Norte no período Cretáceo, há 110 milhões de anos. Foi descoberto em 1994 no município de Atoka, Estados Unidos.

Fazia parte da família dos braquiossaurídeos, cujas principais características são pernas anteriores maiores que as posteriores, pescoço longo e vertical, e cauda curta e grossa. Outra característica marcante é a grande altura atingida por estes saurópodes. Sendo o maior exemplar de sua família, este foi provavelmente o mais alto animal que já existiu, chegando a 17 metros de altura e algo entre 28 e 34 metros de comprimento. Embora fosse grande, possuía ossos relativamente leves.

Descoberta

Os primeiros fósseis classificados como Sauroposeidon foram quatro vértebras do pescoço descobertas na zona rural de Oklahoma, não muito longe da fronteira com o Texas, em um afloramento de argila que data os fósseis de cerca de 110 milhões de anos atrás. Isso se enquadra no período Cretáceo Inferior, especificamente entre os estágios Aptiano e Albiano. Essas vértebras foram descobertas em maio de 1994 na Formação Antlers no Condado de Atoka, Oklahoma pelo treinador de cães Bobby Cross e protegidas pelo Dr. Richard Cifelli e uma equipe do Museu de História Natural de Oklahoma em maio de 1994 e agosto de 1994. Inicialmente, acreditava-se que os fósseis ser simplesmente grande demais para ser os restos de um animal, e devido ao estado de conservação, acredita-se que sejam troncos de árvores. Na verdade, eles são os mais longos desses ossos conhecidos em dinossauros. Assim, as vértebras foram armazenadas até 1999, quando o Dr. Cifelli as deu a um estudante de pós-graduação, Matt Wedel, para analisar como parte de um projeto. Ao perceberem o significado da descoberta, eles emitiram um comunicado à imprensa em outubro de 1999, seguido pela publicação oficial de suas descobertas no Journal of Vertebrate Paleontology em março de 2000. A nova espécie foi nomeada S. proteles e o holótipo é OMNH 53062. Ele atraiu a atenção imediata da mídia, levando algumas fontes a chamá-lo incorretamente de o maior dinossauro de todos os tempos.

O nome genérico vem de sauros (grego σαύρος para "lagarto"), e Poseidon (Ποσειδών), o deus do mar na mitologia grega, que também está associado a terremotos, essa faceta denominada Ennosigaios ou Enosikhthōn, "Earthshaker". Esta é uma referência à noção de que o peso de um saurópode era tão grande que o chão tremia enquanto caminhava.

O descritor específico proteles também vem do grego antigo πρωτέλης e significa "perfeito antes do fim", que se refere ao status de Sauroposeidon como o último e mais especializado saurópode gigante conhecido na América do Norte, durante o Cretáceo Inferior. Em 2012, vários outros restos de saurópodes que eram conhecidos há décadas sob vários nomes diferentes também foram classificados no gênero Sauroposeidon. Os ossos e rastros de saurópodes eram conhecidos há muito tempo na área do rio Paluxy, no Texas, geralmente referido ao gênero Pleurocoelus, incluindo esqueletos parciais (particularmente da Formação Glen Rose, acima da Formação Twin Mountains). Em meados da década de 1980, estudantes da Universidade do Texas em Austin descobriram uma desossada em um rancho em Hood County, mas os primeiros trabalhos pararam em 1987. A pedreira foi reaberta em 1993 e posteriormente foi trabalhada por grupos da Southern Methodist University, Fort Worth Museu de Ciência e História e Universidade Estadual de Tarleton. Todos os restos de saurópodes deste leito ósseo parecem vir do mesmo gênero de saurópodes. Logs petrificados também são conhecidos do site. O local era fluvial quando suas rochas estavam sendo depositadas, com areias e lamas de canal, e concreções de arenito calcita-cimento contendo fósseis. Após a escavação e preparação da maioria dos fósseis do local, sua espécie de saurópode recebeu o nome de Paluxysaurus jonesi.

Descrição

As estimativas do tamanho do Sauroposeidon são baseadas em uma comparação entre suas quatro vértebras e as vértebras do espécime HM SII de Giraffatitan brancai, localizado no Museu de História Natural de Berlim. O HM SII é o braquiossaurídeo mais completo conhecido, embora por ser composto de peças de diferentes indivíduos, suas proporções podem não ser totalmente precisas. As comparações com outros parentes de Sauroposeidon são difíceis devido aos restos limitados. O comprimento do pescoço de Sauroposeidon é estimado em 11,25-12 metros em comparação com um comprimento do pescoço de 9 m para o HM SII Giraffatitan. Isso é baseado na suposição de que o resto do pescoço tem as mesmas proporções do Giraffatitan, o que é uma conjectura razoavelmente boa.

A massa de Sauroposeidon é estimada em 40–60 t. Enquanto as suas vértebras são 25-33% mais longas do que Giraffatitan, elas são apenas 10-15% maiores em diâmetro. Isso significa que, embora o Sauroposeidon provavelmente tenha um corpo maior que o Giraffatitan, mas seu corpo é menor em comparação com o tamanho de seu pescoço, então não pesava tanto quanto em escala. Em comparação, Giraffatitan pode ter pesado 36–40 t. Esta estimativa do Giraffatitan é uma média de várias metodologias diferentes.

Classificação
O cladograma a seguir demonstra os resultados da análise filogenética realizada por Fernández-Baldor et al. (2017) durante a descrição do Europatitan e que coloca o gênero Sauroposeidon como um membro do clado titanossauriforme Somphospondyli:

Sauropoda
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da América do Norte
Espécies fósseis descritas em 2000